

Вавровиці — село в гміні Віслиця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Вавровиці — село в гміні Кужентник Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства